Georg Ratzinger (1844–1899) – bawarski duchowny katolicki
 Georg Ratzinger (1924–2020) – niemiecki duchowny i dyrygent, brat papieża Benedykta XVI